Le mot Sipo peut renvoyer à :
 Entandrophragma utile, un arbre africain produisant un bois de qualité ;
 la Sicherheitspolizei, la police de sûreté allemande du Troisième Reich ;

Sigle 

 en électronique numérique signifie « Serial In - Parallel Out » ;
 le « State Intellectual Property Office », l'office des brevets de la Chine.
 Standards in Public Office Commission, ou Commission sur les normes de la fonction publique, organisme indépendant irlandais.